Pulo (Bandar Dua), een bestuurslaag in Indonesië
 Pulo (Ciruas), een bestuurslaag in Indonesië
 Pulo (Rembang), een bestuurslaag in Indonesië
 Pulo (Kebayoran Baru), een bestuurslaag in Jakarta Selatan (Zuid-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië
 Pulo (Kedungtuban), een bestuurslaag in Indonesië
 Pulo (Kuala Pesisir), een bestuurslaag in Indonesië
 Pulo (Tempeh), een bestuurslaag in Indonesië
 Pulo (Samudera), een bestuurslaag in Indonesië
 Pulo (Seulimeum), een bestuurslaag in Indonesië
 Pulo (Syamtalira Aron), een bestuurslaag in Indonesië